Carkner ist der Familienname folgender Personen:

 Matt Carkner (* 1980), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Terry Carkner (* 1966), kanadischer Eishockeyspieler